Буачи́дзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Буачидзе, Бенито Михайлович (1905—1937) — грузинский критик, литературовед.
  (род. 1935) — французский писатель и переводчик.
 Буачидзе, Гоча Леванович (род. 1963) — российский дипломат.
 Буачидзе, Григорий Михайлович (1916—1996) — Герой Советского Союза.
 Буачидзе, Иосиф Моисеевич (1907—2006) — грузинский советский учёный в области геологии, член-корреспондент АН Грузинской ССР
 Буачидзе, Кита Михайлович (1914—2000) — грузинский драматург.
 Буачидзе, Самуил Григорьевич (1882—1918) — грузинский революционер-большевик.
  (1926—1994) — грузинский писатель, Народный депутат СССР.

Примечания